Coś się kończy, coś się zaczyna – zbiór ośmiu opowiadań Andrzeja Sapkowskiego
 Coś się kończy, coś się zaczyna – opowiadanie z ww. zbioru
 Coś się kończy, coś się zaczyna – album muzyczny duetu hip-hopowego Parzel i Siwers